Марта Спіженко (13 березня 1989) — українська співачка.

На музичній олімпіаді в Голівуді (2002) здобула золоту медаль в номінації популярної музики з піснею «Лелеча пісня» (слова-Володимир Матвієнко, музика-Валерій Іванцов)

Одружена.

Посилання 
 Пісні М.Спіженко 
 А зоря на небі
 Відео Прихилюсь до любові
 «Славний день». Всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячого і юнацького мистецтва «Веселі канікули осені» 

Українські співачки